Zapote – distretto della Costa Rica nel cantone di Alfaro Ruiz
Zapote – distretto della Costa Rica nel cantone di San José
Zapote – Frutto